Эффи:
 Эффи — город в штате Миннесота, США.
 Эуфемия («Эффи») Чалмерс Грей (; 1828—1897) — жена критика Джона Рёскина, после признания их брака недействительным вышла замуж за его протеже, художника-прерафаэлита Джона Эверетта Милле.
 «Эффи» — английский фильм-драма 2012 года.

См. также 
 
 EFI
 Uffie